Ogródek peut désigner en Pologne :

 Ogródek, village de la voïvodie de Mazovie
 Ogródek, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie